Elizabethtown (Carolina del Nord)
 Elizabethtown (Illinois)
 Elizabethtown (Indiana)
 Elizabethtown (Kentucky)
 Elizabethtown (pel·lícula)